Zusammenhangskomponente bezeichnet in verschiedenen Bereichen der Mathematik ein zusammenhängendes Teilobjekt. Speziell bezeichnet es:

 in der Topologie: eine maximale zusammenhängende Teilmenge eines topologischen Raumes, siehe Zusammenhängender Raum#Zusammenhangskomponente
 in der Graphentheorie: einen maximal zusammenhängenden Teilgraph, siehe Zusammenhang (Graphentheorie)